Allegra ist:
 ein weiblicher Vorname, siehe Allegra
 eine deutsche Frauenzeitschrift, siehe Allegra (Zeitschrift)
 der amerikanische Handelsname für den Arzneistoff Fexofenadin
 ein rätoromanischer Gruß, siehe Allegra (Gruss)
 ein Triebfahrzeugfamilie der Rhätischen Bahn, siehe Stadler Allegra

Allegra ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Maria Allegra (1907–1976), Franziskaner, bedeutender Bibelübersetzer

Siehe auch:
 Allegro